Реформација се може одностити на:
 
 Протестантска реформација
 Енглеска реформација
 
 
 
 
 
 Католичка реформација